Alak steht für:
 Alak (Ethnie), Ethnie insbesondere in der Provinz Salavan, Laos
 Alak (Sprache), Sprache der Alak (Ethnie) insbesondere in der Provinz Salavan, Laos
 Alak (Kupang), indonesischer Distrikt in Westtimor
 Alak (Kelurahan), Kelurahan des gleichnamigen Distrikts

Alak ist der Familienname folgender Personen:
 Can Alak (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Julio Alak (* 1958), argentinischer Politiker

Siehe auch:
 ALAC